Karina (cantora) — cantora espanhola (María Isabel Bárbara Llaudés Santiago; n. 1943)

Karina (gênero) — gênero botânico

Ver também
Carina (constelação)